Margarita de Habsburgo (Innsbruck, 16 de febrero de 1536 – Hall in Tirol, 12 de marzo de 1567). Archiduquesa de Austria y miembro de la Casa de Habsburgo, era hija del emperador Fernando I de Habsburgo y de Ana Jagellón de Hungría y Bohemia.

Con sus hermanas Magdalena y Elena fundó el convento para monjas de Hall, construcción empezada en 1567 y completada dos años después. Margarita nunca pudo ver el fin de la obra pues murió en ese año, con solo 31 años.

Ancestros 

Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVI
Nacidos en Innsbruck
Fallecidos en Hall in Tirol
Austríacas del siglo XVI